Die folgende Liste enthält alle Palindromtage, welche aus dem europäischen Datumsformat TT.MM.JJJJ kommen, vom 2. bis zum 21. Jahrhundert nach Christus, mit ggf. Besonderheiten einzelner Tage. In der Liste werden nicht die Palindromtage aufgeführt, welche aus dem US-amerikanischen Datumsformat MMDDYYYY oder der ostasiatischen Notation bzw. nach ISO 8601 (JJJJ-MM-TT) kommen.

Im 2. Jh. n. Chr.

Im 11. Jh. n. Chr. 
Hier klafft nun eine Lücke von mehr als 808 Jahren.

Im 12. Jh. n. Chr.

Im 21. Jh. n. Chr. 
Hier klafft nun wieder eine Lücke von mehr als 808 Jahren.

Siehe auch 
 Palindromtag
 Datumsformat
 Zahlenpalindrom

Weblinks

Einzelnachweise 

Palindromtage
!